Алексей Яковлевич Белолипецкий (; ) — советский авиаконструктор, заместитель генерального авиаконструктора ГСОКБ-473, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Окончил школу в родном Маслянино в 1936. Работал на авиазаводе имени В. П. Чкалова в Новосибирске с 1946 до 1952, затем в Киеве на ОКБ-153 до начала 1990-х. Лауреат сталинской премии 2-й степени за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы в 1952 за самолёт «Ан-2». Лауреат Ленинской премии в 1962 за самолёт «Ан-12». Работы по самолёту «Ан-22» (в то время «изделие 100») начались в 1960, возглавил их как заместитель главного конструктора О. К. Антонова, за выпуск самолёта становится Героем Социалистического Труда 3 апреля 1975.

После смерти О. К. Антонова и руководстве П. В. Балабуева — А. Я. Белолипецкий последовательно снимается с должностей заместителя генерального конструктора, главного конструктора, а в конце 1980-х отправлен ведущим конструктором в один из отделов, и его кабинет занимает Д. С. Кива. В начале 1990-х ушёл на пенсию и получил ещё один удар судьбы, когда погиб его младший сын. Умер вскоре после авиакатастрофы «Ан-70», в мае 1995.

Примечания

Ссылки 
 История науки и техники 
 Участие в создании самолёта Ан-24 

Инженеры СССР
Авиаконструкторы СССР